Fleischer Studios - uma corporação estadunidense fundada em 1921 pelos irmãos Max Fleischer e Dave Fleischer
Dave Fleischer - um dos irmãos fundadores do Fleischer Studios
Max Fleischer - um dos irmãos fundadores do Fleischer Studios
Richard Fleischer - um cineasta estadunidense filho de Max Fleischer
David Fleischer - um cientista político estadunidense naturalizado brasileiro
Tilly Fleischer - uma atleta e campeã olímpica alemã
12218 Fleischer - um asteroide

Desambiguações de sobrenomes